Surányi János (1835–1903) filozófiai és jogbölcseleti író, egyetemi tanár
 Surányi János (1886–1965) mezőgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Surányi János (1918–2006) matematikus